Little Matterhorn (englisch für Kleines Matterhorn) ist der Name folgender Berge:

* Little Matterhorn (Colorado), , Berg in Colorado, Vereinigte Staaten 
 Little Matterhorn (Utah), , Berg in Utah, Vereinigte Staaten
 Little Matterhorn (Montana), , Berg in Montana, Vereinigte Staaten
 Little Matterhorn (Alaska), , Berg in Alaska, Vereinigte Staaten 
 Little Matterhorn (Heard), , Berg auf der Insel Heard, Indischer Ozean